

Молодогвардійське — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Молодогвардійське — селище, Світлогорський район, Калінінградська область